Carpineto kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Carpineto, kommun, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Carpineto (ort i Italien, Toscana), Provincia di Siena, 
 Carpineto (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 
 Carpineto (ort i Italien, Lazio), Città metropolitana di Roma Capitale, 

Robotskapade Italienförgreningar